Le terme Lacaille constitue un patronyme de famille d'origine française.

Patronyme 

 Félix-Jules Lacaille (1856-1923), peintre, dessinateur et illustrateur français ;
 Jean-Louis Lacaille (1984-), patineur artistique français ;
 Nicolas-Louis de Lacaille (1713-1762), astronome français ;
 René Lacaille (1946-), musicien français.

Toponyme 

 Rivière à Lacaille, affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, au Québec, au Canada ;
 Rue Auguste-Lacaille, rue située dans un secteur de Boucherville, en Montérégie, au Québec, au Canada, où les voies de communication sont identifiées par des noms de maires, de conseillers et d'administrateurs. Ce toponyme évoque le souvenir d'Auguste Lacaille, marchand et boulanger, qui a été conseiller municipal de 1858 à 1860 ;
 Rue Lacaille, voie située dans le quartier des Épinettes du  de Paris, en France.

Astronomie 

 Lacaille 8760, étoile naine rouge dans la constellation du Microscope 
 Lacaille 9135, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Lacaille 9352 (Lac 9352), naine rouge à approximativement 3,52 pc ou 11,74 années-lumière de la Terre

Voir aussi 
 Plan de la ville de Paris de 1714 par Jean de La Caille

Patronyme normand